Butler é o nome de alguns lugares no estado de Wisconsin, nos EUA:

Butler (Condado de Clark, Wisconsin)
Butler (Condado de Waukesha, Wisconsin)

Desambiguação